Эското () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эското, Амаури (род. 1992) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Толука».
 Эското, Насарио — никарагуанский адвокат и политик, возглавлявший повстанческое правительство страны в 1855 году.